Юсефин Лилльхаге (; р. 15 марта 1980, Гётеборг, Швеция) — шведская пловчиха вольным стилем. Представляла Швецию в плавании на летних Олимпийских играх 1996 года, а также в 2000, 2004 и 2008 годах. В заплыве на 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2005 года в Монреале завоевала бронзовую медаль, заняв третье место.

Персональный зачёт

Дистанция на 50 метров 

Обозначения: NR — национальный рекорд Швеции.

Дистанция в 25 метров 

Обозначения: NR — национальный рекорд Швеции; (sf) — полуфинал.

Клубы 
Simavdelningen 1902
Göteborg Sim (—1999)
Väsby SS (1999—)

Примечания

Ссылки 
 Персональный веб-сайт Юсефин Лилльхаге
 Рейтинг пловцов профиль

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1980 году
Родившиеся в Гётеборге
Википедия:Биографии современников
Пловцы Швеции
Пловцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года